En Pologne, Księstwo peut désigner :

 Księstwo, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Księstwo, un village dans la voïvodie de Mazovie.